Timothy Scott, Tim Scott
 Timothy Scott – australijski narciarz, aktywny w latach 90. XX wieku
 Tim Scott, wł. Timothy Scott (1895–1972) – irlandzki hurler
 Tim Scott (ur. 1965) – brytyjski rzeźbiarz
 Timothy Scott, również Tim Scott, wł. Tom Harmon (1937–1995) – amerykański aktor
 Timothy Scott, wł. Timothy Scott Schnell (1955–1988) – amerykański aktor
 Tim Scott McConnell, również Tim Scott i Ledfoot (ur. 1958) – amerykański muzyk, piosenkarz i gitarzysta
 Tim Scott (ur. 1965) – amerykański polityk, senator
 Tim Scott (ur. 1966) – amerykański baseballista
 Timothy Scott (ur. 1969) – amerykański aktor
 Tim Scott, wł. Timothy David Scott (ur. 1971) – brytyjski muzyk, gitarzysta
 Tim Scott (ur. 1971) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Tim Scott (ur. 1993) – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego